Almdorf steht für:
 eine Bergsiedlung mit fester Infrastruktur für sommerliche Bewohnung, siehe Maiensäss

Almdorf ist der Name folgender Orte:

 Almdorf, Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
 Almdorf (Gemeinde Saalfelden), Ortsteil der Stadt Saalfelden am Steinernen Meer, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Almdorf (Gemeinde St. Johann), Ortsteil der Marktgemeinde St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol